A Diretoria de Material (DMat) é o órgão de apoio técnico do Comando Logístico, responsável por todo o material bélico em uso no Exército Brasileiro. Originou-se por transformação da antiga Diretoria de Manutenção (DMnt).

Histórico 
O Decreto nº 2.498, de 16 de agosto de 1940, suprimiu a Diretoria de Moto Mecanização e Trem e a Diretoria de Transportes, criando-se, em substituição, a Diretoria de Moto Mecanização.

Para dar início aos seus trabalhos, em 05 de fevereiro 1941, a Diretoria de Moto Mecanização foi instalada, em caráter provisório, no Edifício da Escola de Estado-Maior, na Praia Vermelha.

Em 18 de fevereiro de 1942 a Diretoria de Moto Mecanização passou a funcionar no edifício do Quartel-General do Exército no Palácio Duque de Caxias, na cidade do Rio de Janeiro.

Em 27 de março de 1946, foi assinado o Decreto-Lei nº 9.100, no qual a Diretoria de Moto Mecanização passou a ser subordinada ao Departamento Geral de Administração.

Em 04 de setembro de 1956 foi publicado o Decreto nº 2.851, de 25 de agosto de 1956, dispondo sobre a Organização Básica do Exército, pela qual a Diretoria de Motomecanização passou a ser subordinada a Diretoria Geral do Material Bélico e esta ao Departamento de Provisão Geral.

Conforme o Decreto nº 67.459, de 30 de outubro de 1970, a Diretoria Geral do Material Bélico passou a denominar-se Departamento de Material Bélico.

Em 23 de fevereiro de 1973, a Diretoria de Motomecanização foi transferida para Brasília/DF, como órgão integrante do Departamento de Material Bélico.

Através do Decreto nº 3.652, de 07 de novembro de 2000, é organizado o Departamento Logístico, sendo que a Diretoria de Armamento e Munição, a Diretoria de Motomecanização e a Diretoria de Material de Engenharia, foram consolidadas em uma só diretoria, a Diretoria de Manutenção. As atividades da Diretoria de Manutenção tiveram início no dia 1º de janeiro de 2001.

Por fim, o Departamento Logístico foi transformado em Comando Logístico, fruto do Decreto nº 6.710, de 23 de dezembro de 2008. Em decorrência desse ato, a então Diretoria de Manutenção passa a se chamar Diretoria de Material.

Unidades administrativas do Exército Brasileiro